

Wu

Personnalités

Artistes 

 A-Sun Wu (1942 -), artiste taïwanais.
 Alice Wu, réalisatrice et scénariste américaine.
 Butterfly Wu, pseudonyme de Hu Die (1907 - 1989), actrice chinoise.
 Constance Wu (1982 -), actrice américaine.
 Daniel Wu (1974 -), acteur de cinéma originaire de Hong Kong.
 Kristy Wu (1982-), actrice américaine.
 Naomi Wu (1994-), personnalité d'Internet chinoise.
 Wu Bin, peintre chinois également connu sous les noms de Wenzhong et de Zhixian.
 Wu Changshuo (1844 - 1927), peintre chinois et maître de la gravure de sceau.
 Wu Cheng'en (1500 - 1582), écrivain chinois sous la dynastie Ming.
 Wu Daozi (680 - 740), artiste chinois de la dynastie Tang.
 Wu Guanzhong (1919 - 2010), peintre chinois contemporain.
 Wu Hong, peintre chinois également connu sous les noms de Yuandu et de Zhushi.
 Wu Jingzi (1701 - 1754), écrivain de la dynastie Qing.
 John Woo, réalisateur
 Wu Li (1632 - 1718), peintre chinois.
 Wu Ma, acteur
 Wu Man (1963 -), musicienne chinoise.
 Wu Nien-jen (1952 -), acteur, scénariste, réalisateur et producteur taïwanais.
 Wu Rangzhi (1799 - 1870), calligraphe chinois et maître de la gravure de sceau.
 Wu Tianming (1939 - 2014), réalisateur et producteur chinois.
 Wu Wei (1459 - 1509), peintre de la dynastie Ming.
 Wu Yonggang (1907 - 1982), réalisateur chinois.
 Wu Zao (1899-1862 ou 1863), écrivaine chinoise
 Wu Zhen (1280 - 1354), artiste chinois considéré comme l'un des Quatre Grands Maîtres de la dynastie Yuan.
 Wu Zuxiang (1908-1994), écrivain chinois

Politiques 

 Le prince Wu de Corée (1912 - 1945), petit-fils de l’empereur Gojong, dernier de la dynastie Chosŏn, tué le 6 août 1945 à Hiroshima.
 Chang Ching-wu (1971 -), militaire et homme politique chinois.
 Chen Wu (??? - 215), officier du royaume de Wu.
 Cheng Wu, conseiller militaire du royaume de Wei.
 Geng Wu, officier civil sous la dynastie Han.
 Harry Wu (1937 - 2016), dissident de la République populaire de Chine.
 Joseph Wu (1954 -), homme politique taïwanais.
 Michelle Wu (1985 -), femme politique américaine, maire de Boston.
 Tai Wu, huitième roi de la dynastie Shang.
 Wu Bangguo (1941 -), homme politique chinois.
 Wu Den-yih (1948 -), homme politique taïwanais.
 Wu Ding,  de la dynastie Shang.
 Wu Guanzheng (1938 -), homme politique chinois.
 Wu Jianmin (1943 -), diplomate chinois.
 Wu Peifu (1874 - 1939), seigneur de la guerre en République de Chine.
 Wu Qi (??? - 381 av. J.-C.), stratège et homme d'état chinois, auteur d'un ouvrage sur l'Art de la guerre.
 Wu Qing (1937 -), femme politique chinoise.
 Wu Sangui (1612 - 1678), général chinois.
 Wu Wang, premier souverain de la dynastie Zhou.
 Wu Xueqian (1921 - 2008), homme politique chinois.
 Wu Yi ( de la dynastie Shang).
 Wu Yi (1938 -), femme politique chinoise.
 Wu Zetian (625 - 705), impératrice de Chine, fondatrice et seule monarque de la seconde dynastie Zhou.
 Wu Zhongxin (1884 - 1959), général de la République de Chine.

Scientifiques 

 Chien-Shiung Wu (1912 - 1997), physicienne sino-américaine célèbre pour la découverte expérimentale de la violation de parité.
 Wu Dingliang (1893 - 1969), anthropologue chinois.
 Margaret Wu (née en 1950), statisticienne et psychométricienne australienne.
 Sau Lan Wu, physicienne des particules sino-américaine.
 Sijue Wu, mathématicienne sino-américaine.
 Ting Wu (1954-), biologiste moléculaire américaine.
  (1900-1985) , ichtyologiste chinois.
 Xiaolin Wu, informaticien chinois.

Sportifs 
 Josephine Wu (1995-), joueuse de badminton canadienne.
 Melissa Wu (1992 -), plongeuse australienne.
 Michelle Wu (1983 -), triathlète australienne.
 Sandra Wu (1976 -), joueuse de squash malaisienne.
 Wu Chao (1987 -), skieur chinois.
 Wu Chengying (1975 -), footballeur chinois.
 Wu Chunyan (1989-), archère chinoise.
 Wu Dajing (1994 -), patineur de vitesse sur piste courte chinois.
 Wu Jiaduo (1977 -), pongiste allemande.
 Wu Jingbiao, althérophile chinois.
 Wu Kin San (1985 -), coureur cycliste hongkongais.
 Wu Lingmei (1973 -), athlète chinoise.
 Wu Mingqian (1985 -), joueuse d'échcs chinoise.
 Wu Minxia (1985 -), plongeuse chinoise.
 Wu Nan (1990 -), coureur cycliste chinois.
 Wu Peilun (1990 -), coureur cycliste chinois.
 Wu Shugen (1987-), judokate chinoise.
 Wu Shengjun (1987 -), coureur cycliste chinois.
 Wu Shude (1959 -), haltérophile chinois.
 Wu Tao (1983 -), athlète chinois.
 Wu Weifeng (1966-), judokate chinoise.
 Wu Wenjin (1976-), joueur d'échecs chinois.
 Wu Hui-ju (1982-), archère taïwanaise.
 Wu Yibing (1999-), joueur de tennis chinois

Autres 

 Gordon Wu (1935 -), capitaine d'industrie hongkongais.
 Wu Ch'uan-yu (1834 - 1902), maître de tai-chi-chuan, fondateur du style Wu Chien.
 Wu Han (1909 - 1969), historien.
 Wu Lihong, militant écologiste chinois.
 Wu Rongrong, militante féministe chinoise.
 Wu Ying (1981- ), femme d'affaires chinoise.
 Wu Yuxiang (1812 - 1880), maître de tai-chi-chuan, fondateur du style Wu/Hao.

Toponyme 

 Le Wu est une région du sud-est de la Chine.
 Le Wu (fin en -473) est un État chinois de la période des Printemps et des Automnes.
 Le Wu (229 - 280) est un royaume chinois de la période des Trois Royaumes.
 Le Wu (907 - 937) est un royaume chinois de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes.

 Wu affluent majeur du Yangzi Jiang (Chine)
 Wu affluent et une des sources du fleuve Yuan coulant entre Guizhou et Hunan  (Chine).
 Wu  affluent et une des sources du fleuve Yuan  coulant dans la province du Hunan et se jetant dans le Yuan à Hongjiang en aval de l'autre Wu  (Chine).
 Wu affluent du Bei coulant dans le Guangdong  (Chine).
 Wu un affluent du Qiantang  dans la province du Zhejiang (Chine).
 La rivière Wu, un des noms de la rivière Dadu, cours d'eau de Taïwan.

Langue 

 Le wu ( en mandarin : wú) est une famille linguistique chinoise.

Autres 

 Wu Xia Pian, un genre cinématographique chinois s'apparentant aux films de cape et d'épée.
 Le style Wu Chien, un style de tai-chi-chuan.
 Le style Wu/Hao, un style de tai-chi-chuan.
 WU, code AITA de la compagnie aérienne Wuhan Airlines.
 Wu Dao, art martial sino-vietnamien.
 Wu-Tang Clan, un groupe de rap, et Wu Fam, qui regroupe ses affiliés.

Personnages de fiction 

 Carlos Wu, personnage de fiction de l'Anneau-Monde de Larry Niven, père de Louis Wu.
 Louis Wu, personnage de fiction de l'Anneau-Monde de Larry Niven, fils de Carlos Wu.
 Wu Song, personnage du livre Au bord de l'eau, un des quatre grands romans classiques de la littérature chinoise.

 Œuvres 

 Wu, film français réalisé par Cécile Vernant et sorti en 2009.
 Wendy Wu, film produit par Disney Channel sorti en 2003.
 Wu ji, la légende des cavaliers du vent, film de Chen Kaige sorti en 2005.
 Wu-Wei, album du groupe Hint.
 Xiao Wu, artisan pickpocket, film de Jia Zhangke sorti en 1997.

 Religions 
 Wù (chinois : 悟) est un terme chinois utilisé dans le bouddhisme, comme le mot satori en japonais, c'est-à-dire : illumination.
 Wu désigne un chaman en chinois.

 Wú 

 Wú (en chinois : , forme simplifiée : ) ou Mu en japonais reflète la notion de néant.

 Wǔ 

 Wu (), septième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois ;

 Wù 

 Wù'' () est la cinquième tige céleste du cycle sexagésimal chinois.

Voir aussi 
 
 
 
 Wuxia

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois